Cova de les Meravelles pot referir-se a:
 Cova de les Meravelles d'Alzira
 Cova de les Meravelles de Castelló de la Plana
 Cova de les Meravelles de Cocentaina
 Cova de les Meravelles de Gandia
 Cova de les Meravelles de Llombai
 Cova de les Meravelles de Xaló